Болеслав II Смели (, 1041. или 1042—1081) био је пољски кнез (1058—1076) и краљ (1076-1079).

Настојао је, са доста успеха, да обнови моћ Пољске која је после смрти његовог прадеде, Болеслава I Великог знатно опала услед спољног притиска и унутрашњих немира изазваних отпором сељака против феудализације. Енергично је интервенисао у Чешкој, Угарској, Немачкој и Русији. Краљ Пољске постао је 1076. године. Пошто га је незадовољно племство терало с престола, склонио се у Угарску где је и умро 1081. године.

Породично стабло

Литература 
 Војна енциклопедија, том 1 (680)

 Norbert Delestowicz, Bolesław II Szczodry. Tragiczne losy wielkiego wojownika, 1040/1042 - 2/3 IV 1081 albo 1082, Kraków. 

Умрли 1081.
Пјастови
Краљеви Пољске
Владари у Европи у XI веку